|-
| 96501 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96502 - || || 23 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96503 - || || 16 de juny, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96504 - || || 20 de juny, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96505 - || || 24 de juny, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96506 - || || 26 de juliol, 1998 || Linz || E. Meyer
|-
| 96507 - || || 19 d'agost, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 96508 - || || 26 d'agost, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96509 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96510 - || || 26 d'agost, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 96511 - || || 30 d'agost, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96512 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96513 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96514 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96515 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96516 - || || 19 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96517 - || || 26 d'agost, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96518 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96519 - || || 10 de setembre, 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 96520 - || || 14 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96521 - || || 13 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96522 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96523 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96524 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96525 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96526 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96527 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96528 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96529 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96530 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96531 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96532 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96533 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96534 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96535 - || || 20 de setembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 96536 - || || 19 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96537 - || || 22 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 96538 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96539 - || || 24 de setembre, 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 96540 - || || 18 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96541 - || || 20 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96542 - || || 21 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96543 - || || 27 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96544 - || || 28 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96545 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96546 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96547 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96548 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96549 - || || 26 de setembre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96550 - || || 19 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96551 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96552 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96553 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96554 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96555 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96556 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96557 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96558 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96559 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96560 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96561 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96562 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96563 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96564 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96565 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96566 - || || 12 d'octubre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 96567 - || || 13 d'octubre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96568 - || || 15 d'octubre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96569 - || || 11 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96570 - || || 11 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 96571 - || || 17 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96572 - || || 23 d'octubre, 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 96573 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96574 - || || 30 d'octubre, 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 96575 - || || 18 d'octubre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 96576 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96577 - || || 28 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96578 - || || 10 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 96579 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96580 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96581 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96582 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96583 - || || 15 de novembre, 1998 || Sormano || P. Sicoli, F. Manca
|-
| 96584 - || || 14 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96585 - || || 17 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 96586 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96587 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96588 - || || 18 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96589 - || || 18 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96590 - || 1998 XB || 1 de desembre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 96591 - || 1998 XY || 7 de desembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 96592 - || || 7 de desembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 96593 - || || 10 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96594 - || || 10 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96595 - || || 11 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 96596 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96597 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96598 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96599 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 96600 - || || 14 de desembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
6